Пассуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Пассуш (Кабесейраш-де-Башту) — парафія.
 Пассуш (Мірандела) — парафія.
 Пассуш (Фафе) — парафія.
 Сан-Жуліан-душ-Пассуш — парафія.